Nielles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nielles-lès-Bléquin, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Nielles-lès-Ardres, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,